

Міллбрук — місто, штат Алабама
 Міллбрук — селище, штат Іллінойс
 Міллбрук — селище, штат Нью-Йорк